Runinskrift U 273 är ristad på en runsten  som står något norr om Hammarby kyrka i Upplands Väsby. Inskriften är daterad till 1000-talet e.Kr och har efter en translitterering följande text:

Inskriften 

Samma familj står omnämnd på stenarna U 276 och U 277.

Se även 
Alfabetisk lista över runinskrifter
Lista över Upplands runinskrifter
Sverige under vikingatiden
Sverige under äldre medeltiden

Källor 
 Riksantikvarieämbetets tavla på platsen

Upplands runinskrifter
Runinskrifter i Upplands Väsby kommun